

Patronyme 

 Fernand Larquier (1863-1947), homme politique français ;
 Philippe Larquier, dit « Phil » (1905-1940), dessinateur de presse français ;
 Raphaël Larquier (1872-1943), journaliste français, père du précédent.